Die Abkürzung LMT steht für:

 das Large Millimeter Telescope
 Latvijas Mobilais Telefons, ein lettischer Mobilfunkanbieter
 Lewis Machine and Tool Company, ein US-amerikanischer Schusswaffenhersteller
 Lietuvos mokslo taryba, Wissenschaftsrat Litauens
 Lifetime Maps and Traffic, bei Navigationsgeräten: lebenslang Verkehrsfunk und Kartenupdates kostenlos
 die linke Maustaste, siehe Maus (Computer)
 local mean time, siehe Ortszeit
 Aktiensymbol von Lockheed Martin

LMT